Пролог ( — передмова):

 Пролог — вступна частина якогось тексту, введення, передмова; в літературі — початок оповідання;
 Пролог — ціла частина трагедії перед виступом хору (Поетика);
 Пролог — стартовий, як правило короткий, етап багатоденних велосипедних перегонів;
 Пролог — православна книга, яку інакше називають Синаксар чи Синаксарій;
 Пролог — спеціалізована мова логічного програмування;
 Пролог — український аналітично-видавничий центр.

Див. також 
 Епіграф
 Епілог

Посилання